Cuzzetto est un patronyme italien pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1960), joueur canadien de soccer
Rudy Cuzzetto, homme politique canadien en Ontario

Homonymie de patronyme
Patronyme italien